Североафриканский чемпионат — футбольный турнир клубов, представляющих Французский Алжир, Французское Марокко и Французский Тунис. Разыгрывался между чемпионами Туниса, Марокко и 3-х алжирских лиг. Марокко не участвовало до сезона 1928/29. В 1956 турнир был упразднён, т.к. Марокко и Тунис стали независимы и отказались от участия.

Победители неофициальных сезонов 

Был организован Союзом Французских спортивных обществ (Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques).

 1911/12 Блида (Блида)
 1912-19 неизвестно
 1919/20 Расинг (Тунис)

Победители Североафриканского чемпионата 
Был организован Союзом Североафриканских футбольных лиг (Union des Ligues Nord-Africaines de Football).

Вызов Стега (1920-1945)

Вызов Луи Риве (1946-1956)

Клубы-победители

Лиги-победители

См. также 

 Североафриканский кубок
 Алжирский колониальный чемпионат

Ссылки 
Североафриканский чемпионат на RSSSF

Примечания 

Североафриканский чемпионат